Movimiento de Liberación Nacional nennen sich folgende Gruppen:
* Movimiento de Liberación Nacional (Mexico), MLN, Partei 1961–1964
 Movimiento de Liberación Nacional (Guatemala), MLN, Partei 1960–1999
 Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, (Uruguay)